Quintus Mucius Scaevola  är ett namn som burits av flera romare:

 Quintus Mucius Scaevola (praetor), romersk politiker, praetor 215 f.Kr.
 Quintus Mucius Scaevola (konsul), romersk politiker, konsul 174 f. Kr.
 Quintus Mucius Scaevola Augur, romersk politiker, konsul 117 f. Kr.
 Quintus Mucius Scaevola Pontifex, romersk politiker, konsul 95 f. Kr.
 Quintus Mucius Scaevola (tribun), romersk politiker, folktribun 54 f.Kr.